|-
| 127701 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127702 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127703 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127704 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127705 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127706 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127707 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127708 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127709 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127710 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127711 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127712 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127713 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127714 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127715 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127716 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127717 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127718 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127719 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127720 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127721 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127722 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127723 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127724 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127725 - || || 9 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127726 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127727 - || || 10 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127728 - || || 10 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127729 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127730 - || || 11 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127731 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127732 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127733 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127734 - || || 11 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127735 - || 2003 FU || 20 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127736 - || || 23 de març, 2003 || Farpoint || G. Hug
|-
| 127737 - || || 26 de març, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127738 - || || 21 de març, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 127739 - || || 28 de març, 2003 || Needville || L. Casady, P. Garossino
|-
| 127740 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127741 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127742 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127743 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127744 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127745 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127746 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127747 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127748 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127749 - || || 23 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127750 - || || 23 de març, 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127751 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127752 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127753 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127754 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127755 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127756 - || || 24 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127757 - || || 24 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127758 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127759 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127760 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127761 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127762 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127763 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127764 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127765 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127766 - || || 26 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127767 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127768 - || || 23 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127769 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127770 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127771 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127772 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127773 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127774 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127775 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127776 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127777 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127778 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127779 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127780 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127781 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127782 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127783 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127784 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127785 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127786 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127787 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127788 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127789 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127790 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127791 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127792 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127793 - || || 26 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127794 - || || 26 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127795 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127796 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127797 - || || 26 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127798 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127799 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127800 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
7